Луи́ () — французский вариант имени Людовик, а также фамилия.

Имя 
Здесь перечислены известные именно под этой формой имени:
 Луи, принц Наполеон (Луи Наполеон Бонапарт; 1914—1997) — титульный император Французов с 1926 года и до самой смерти.
 Луи Адольф Тьер () (1797—1877) — французский политический деятель и историк.
 Луи Пьер Альтюссер (; 1918—1990) — французский философ-марксист, член Французской коммунистической партии (1948—1980), профессор Высшей нормальной школы (Париж).
 Луи (сеньор Монако) — сеньор Монако в 1395 и 1397—1402 годах.
 Луи I (князь Монако) — князь Монако в 1662—1701 годах.
 Луи II (князь Монако) — князь Монако в 1922—1949 годах.
 Луи II (граф Лоона) — граф Лоона с 1191 года. Граф Голландии (под именем Людовик I) в 1203—1206 годах.
 Луи Томлинсон (англ. Louis William Tomlinson) — английский певец, который стал известен благодаря группе One Direction и проекту «The X-factor» в 2010 году.
 Луи (ум. ок. 1000) — граф Бигорра.
 Луи I д’Аркур (ум. 1388) — виконт де Шательро, сеньор д’Арскот, французский военачальник.
 Луи I де Шалон-Арле (ум. 1366) — сеньор д’Аргёль, де Кюизо, де Витто, де л’Иль-су-Монреаль и де Буссе.
 Луи II де Ла Тремуйль (1460—1525) — виконт де Туар, французский генерал.
 Луи II де Шалон-Арле (1390—1463) — принц Оранский, сеньор д’Арле.
 Луи II Лотарингский (1555—1588) — французский церковный и государственный деятель.
 Луи Каше (род. 1973) — норвежский музыкант, прежде известный под именем "Варг Викернес".

Двойное имя 
  (—), первый священник, избранный во французские Генеральные штаты 1789 года.

Фамилия 
 Луи, Антуан (1723—1792) — французский хирург и физиолог.
 Луи, Виктор (Виталий Евгеньевич Луи, 1928—1992) — английский и советский журналист, тесно связанный с КГБ.
 Луи, Виктор (1731—1800) — французский архитектор.
 Луи, Джефф (род. 1992) — гаитянский футболист, полузащитник клуба «Стандард» и сборной Гаити.
 Луи, Лоран (род. 1980) — бельгийский депутат, политик, общественный деятель.
 Луи, Пьер () (1870—1925) — французский эротический лирик и писатель, писал в основном на тему лесбийской любви.
 Луи, Пьер-Шарль Александр (1787—1872) — французский врач и патолог.
 Луи, Серафина (1864—1942) — французская художница, представительница наивного искусства.
 Составная фамилия

Топонимы, здания 
 «Луи II» — мультиспортивный стадион в Фонвьей (Монако).
 Луи (鹿邑) — уезд провинциального подчинения провинции Хэнань (КНР).

Телесериалы 
 «Луи» — телесериал, выходящий на телеканале FX с 2010 года.

Монеты 
 Луи — просторечное название луидора.

См. также 

Мужские имена
Французские имена
Страницы значений:Тёзки